Софи́йский (Вознесенский) собо́р — православный храм в бывшем городе София (ныне часть города Пушкина в составе Санкт-Петербурга). Являлся капитульным храмом ордена Святого Владимира.

Храм на Софийской площади Пушкина относится к Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, входит в состав Пушкинского (Царскосельского) благочиния. Настоятель — протоиерей Геннадий Зверев.

История

1780—1917 
Идея создания собора связана с Греческим проектом Екатерины Великой и строительством уездного города София, заложенного в 1780 году юго-западнее Царскосельского парка. План разрабатывал шотландский архитектор Чарлз Камерон согласно задуманному Екатериной «Проекту больших территорий»: шесть парков и слобод вплоть до села Павловского должны быть объединены регулярной планировкой. Колоннада должна была вести к Софийскому собору, архитектура которого по требованию императрицы должна была ассоциироваться с храмом Св. Софии в Константинополе, отсюда названия храма и города.

а в софийской деревянной церкви святых Константина и Елены в присутствии императорской фамилии была отслужена литургия по случаю закладки Софийского собора. Проектными и строительными работами руководил Чарлз Камерон. Совместно с ним работал Иван Старов. Освящение храма состоялось а в присутствии Екатерины II, наследника и придворных. Богослужение возглавил Гавриил (Петров), митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. Настоятелем нового собора был назначен духовник Александра и Константина Павловичей протоиерей Андрей Самборский.

С самого освящения и до 1845 года собор был капитульным (орденским) храмом ордена святого Владимира.

а «состоящий в городе Софии собор» был передан расквартированному с 1815 года поблизости лейб-Гусарскому полку (впоследствии лейб-гвардии Гусарский его величества полк). Походная полковая церковь была установлена в центральном приделе. В северном приделе в 1832-1899 годах находилась церковь лейб-гвардии Кирасирского его величества полка, в южном в разное время с 1850 года размещались храмы Образцового пехотного полка, лейб-гвардии 1-го и 2-го стрелковых батальонов.

Офицеры лейб-Гусарского полка в 1836 году преподнесли собору икону покровителя полка — святого Павла Исповедника — в серебряном вызолоченном окладе. Он был установлен в киоте-поставце у левого клироса центрального придела.

В 1833 году в память даты переформирования, был перенесён полковой праздник лейб-гвардии Кирасирского его величества полка со дня святителя Николая Чудотворца (9 мая) на день мученика Иулиана Тарсийского (21 июня). По этому случаю был написан храмовый образ святого на кипарисовой доске в сребропозлащённом окладе, который хранился в соборе до 1899 года.

В 1849 году во время капитального ремонта храма при устройстве под собором подвалов для размещения в них печей так называемого аммосовского отопления под главным престолом была обнаружен мраморный ковчег с частицей мощей и серебряной вызолоченной доской.

Изначально колокола размещались в одном из малых барабанов собора. В 1903—1904 годах на Софийской площади по проекту архитектора Леонтия Бенуа была возведена соборная колокольня, построенная на средства шефа Гусарского полка императора Николая II. В её нижнем этаже устроена часовня преподобного Серафима Саровского.

В 1903 году Николай II пожаловал собору крест и церковную утварь — точную копию полученной храмом в дар от Екатерины II ко дню освящения. Первая утварь (богослужебные сосуды, Евангелия, подсвечники, водосвятная чаша и брачные венцы) в 1812 году в связи с опасностью похода Наполеона на Санкт-Петербург была передана в Воскресенскую церковь Екатерининского дворца, а затем в Екатерининский собор.

1917—1988 
С 1918 года Софийский собор стал приходским храмом.

6 ноября 1933 года вышло постановление Ленинградского пригородного райисполкома о закрытии собора. Подобное постановление Леноблисполкома было подписано только 10 октября 1934 года.

Здание собора было передано 32-й механизированной бригаде, использовавшей его в качестве склада. Территория площади была превращена в учебный полигон.

После Великой Отечественной войны в здании снова размещался склад, в котором разводился открытый огонь с целью утилизации отходов производства.

Юго-западная часть бывшей Софийской площади с 1960 года была занята гаражно-строительным кооперативом № 4. Оставшаяся часть площади была замусорена, в некоторых местах произошло заболачивание местности.

После 1988 
Церковная община была образована в 1988 году. После чего митрополит Алексий (Ридигер) обратился в Пушкинский районный исполком с просьбой о регистрации общины и передаче ей собора. 13 марта 1988 года решение о передаче храма было принято.

8 июня 1989 года, в престольный праздник Вознесения Господня, протоиереем Геннадием Зверевым была отслужена первая литургия. Восстановление собора было начато с его колокольни, которую отреставрировали к апрелю 1991 года.

20 марта 1995 года Софийский собор был включён в список памятников архитектуры федерального значения.

В мае 1998 года были «Вятскими кустарными мастерскими» изготовлены и установлены новые иконостасы, являющиеся копией дореволюционных. После выдержки иконостасов в храме, все резные детали были позолочены.

17 мая 1999 года состоялось полное освящение храма.

C 28 по 31 мая 2009 года прошло празднование 20-летия возобновления богослужений в Софийском соборе. В рамках празднования прошли торжественные богослужения; награждения клира, благотворителей и прихожан митрополичьими и патриаршими наградами; праздничный концерт.

Вечером 28 мая 2009 года храм посетил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Архитектура, убранство и устройство собора 

Софийский собор — одно из первых сооружений в стиле русского классицизма в Санкт-Петербурге и его пригородах.

Основной кубический объём увенчан пятью главами на невысоких цилиндрических барабанах. Фасады отмечены портиками дорического ордера. Плоскости стен собора обработаны неглубокими нишами с полуциркульными завершениями, прорезанными высокими прямоугольными оконными проёмами.

Квадратный в плане, с низкими куполами, собор лишь отчасти напоминает константинопольский храм. Камерон не имел достаточного представления о византийской архитектуре, поэтому собор, крестово-купольный в плане, с фасадами, оформленными дорическими портиками, более похож на знаменитую виллу Капра (ла Ротонда), построенную Андреа Палладио близ Виченцы. Только пологий купол, арочные люкарны Царскосельского храма напоминают Византию.

На стенах храма в круглых нишах в 1999—2009 годах были установлены мозаики, выполненные мозаичной мастерской Екатерины Огородниковой (на западном фасаде), и эмалевые изображения:

В нишах по сторонам главного (западного) входа 7 июня 2013 года установлены и 13 июня освящены бронзовые скульптуры князей Александра Невского (справа) и Игоря Черниговского (слева). Скульптуры изготовлены во Франции народным художником Армении Альбертом Аветисяном в дар от Балтийской строительной компании.

Центральный купол в соборе сделан двойным, внутри его устроен второй, меньший. Этот купол и поддерживает второй, более широкий, барабан.

Первоначально в храме был один престол — в честь Вознесения Господня. а был освящён левый, северный, придел святой великомученицы Екатерины (в 1850—1905 годах и с 1989 года. — святых равноапостольных царей Константина и Елены), а в 1850 году — правый — святого благоверного великого князя Александра Невского.

Внутреннее пространство храма разделено четырьмя пилонами с восемью колоннами из полированного гранита с позолоченными ионическими капителями. Некоторые колонны сохраняют повреждения, полученные в результате пожаров, которые случались в период закрытия храма. Капители и базы позолочены.

До 1849 года в самом соборе находился колодец, покрытый железной решёткой. Он был сооружён над ответвлением Таицкого водовода. В результате капитального ремонта колодец, как и второй вне собора, был уничтожен.

Убранство отличается простотой. Стены собора окрашивались внутри в светлый тон, оконные рамы обрамлялись позолоченными орнаментальными тягами. В настоящий момент стены белые, орнамент отсутствует.

Изображений первых иконостасов не сохранилось. В 1849—1850 годах в храме были установлены новые иконостасы. Иконостас главного алтаря был изготовлен по проекту Ивана Черника, иконостасы приделов — П. Егорова. Они были окрашены в белый цвет с позолотой. В настоящий момент в храме установлены копии дореволюционных иконостасов.

По стенам храма, кроме икон, с 1790-х годов были размещены религиозные картины:
 «Введение во Храм Пресвятой Богородицы», Пётр Соколов (1788) — на горнем месте центрального алтаря.
 «Воскресение Христово», Иван Бельский (1791)
 «Вознесение Господне», Иван Бельский (1791)
 «Рождество Христово», Пётр Дрождин (1791)
 «Преображение Господне», Евстафий меньшой (1792)
 «Благовещение Пресвятой Богородицы», Михаил Воинов (1792)
 «Успение Божией Матери», Пётр Дрождин (1792)
 «Крещение Господне», Иван Бельский (1793)
 «Рождество Пресвятой Богородицы», Иван Пустынин (1793)
 «Явление Иисуса Христа Апостолу Фоме», Григорий Угрюмов (1795)
 «Сошествие Святого Духа», Г. Скливос (1796)
 «Сретение Господне», Г. Скливос (1796)
Все картины были переданы в 1922 году в Русский музейный фонд. Ныне, вероятно, утрачены.

В левом и правом приделе запрестольными образами были соответственно — «Явление Бога Моисею на горе Синай» (1833) и «Воскресение Христово» (1898). В настоящее время запрестольный образ Софии, Премудрости Божией, имеется только в центральном алтаре.

Современная иконопись храма смешанная по стилю: а) иконы XVIII — начала XX веков из частных собраний и фондов музеев и б) иконы, написанные с конца XX века в древнерусском стиле.

Паникадила собора изготовлены на предприятии Русской православной церкви «Софрино». Оригинальные, меньшего размера, были созданы мастером золотых дел Бугом.

Над утварью для собора в 1787—1788 годах работали мастера золотых дел Франсуа Сеган () и серебряных дел Юст Николай Лунд (Just Nicolaus Lundt); лампады изготовил Пьер Ажи.

До 1917 года в западной части собора у пилонов были размещены военные трофеи: знамёна и знаки, отбитые при Чимкенте у кокандцев в 1864 году генералом Михаилом Черняевым, а также мраморная доска с именами воинов лейб-гвардии Гусарского полка, погибших в первую турецкую войну Екатерины II.

До 1899 года в северном приделе находились штандарты Кирасирского (1817 года) и Драгунского (1804 года) полков.

После ремонта 1849 года у клиросов под стеклом были выставлены найденные серебряная закладная доска 1782 года, молоток и лопаточка, на которой были вензель Екатерины II и надпись на английском языке «Чарльз Камерон, архитектор». Там же находились старые полковые штандарты. В колонну у левого клироса была вмурована доска с памятной надписью: «Соборный сей храм сооружён во Имя Софии Премудрости Божией, празднуемой в день Вознесения Господня. Заложен в 1782 году в присутствии Ея Императорского Величества Екатерины II, в 21 лето царствования Ея. Освящён в присутствии Ея Императорского Величества, Его Императорского Высочества Государя Цесаревича, Великого Князя Павла Петровича и Их Императорских Высочеств Благоверных Государей, Великих Князей Александра Павловича и Константина Павловича, в 1788 году мая 20 дня.». Доска была утрачена, ныне на её месте новая, медная доска с изменённым текстом (добавлены сведения о новом освящении храма).

В 1900 году на Валдае были отлиты 10 медных колоколов, самый большой из которых весил 5,6 тонн. Пожертвования на изготовление звона собрали офицеры полка. После восстановления служб в соборе были размещены колокола, изготовленные в 1990 году. 26 апреля 2009 года состоялось освящение и подъём на колокольню новых колоколов.

Чтимые святыни 
 Икона священномученика Иоанна Царскосельского.
 Список иконы Божией Матери «Троеручица».
 Икона святителя Иоасафа Белгородского с частицей мощей.
 Общая икона святых: преподобных Марии, Кирилла и Антония Радонежских, святителя Димитрия Ростовского, благоверного князя Владимира Новгородского, святителя Феофана Затворника, преподобных Саввы Стромынского, Феодора Санаксарского, равноапостольной Марии Магдалины с частицами их мощей.
 Икона блаженной Любови Рязанской с частицей мощей.
 Икона преподобного Арсения Коневского с частицей мощей.
 Икона священномученика Петра (Зверева) с частицей мощей.
 Икона святой великомученицы Ирины с частицей мощей.
 Икона святого великомученика Пантелеймона Целителя с частицей мощей.
 Икона святого великомученика Георгия Победоносца с частицей мощей.
 Икона святителя Никиты Новгородского с частицей мощей.
 Икона святителя Николая Чудотворца с частицей мощей.

Территория собора 
Территория собора занимает практически всю Софийскую площадь, за некоторым исключением в северо-восточном углу, занятом газораспределительным пунктом.

Памятник Александру Невскому 
12 сентября 1990 года был освящён установленный к северу от собора памятник святому Александру Невскому работы скульптора В. Г. Козенюка. Памятник установлен к 750-летию Невской битвы 1240 года, по инициативе и при участии Колпинского художественно-проектного кооператива «Зодчий».

Памятник представляет собой часть проекта конной статуи, представленного скульптором на конкурс памятника великому князю в 1990 году и получившего вторую премию. Это бронзовый бюст на гранитном постаменте, над которым воздвигнута металлическая арка-сень. На кольце в арке литыми знаками написано «1240—1990»; на бюсте — «Александр Невский». Высота бюста — 0,8 м, высота постамента — 3,8 м.

Памятник лейб-гвардии Гусарскому его величества полку 
В 2003 году с юга был установлен и 10 июня освящён памятный знак месторасположения лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка. Установлен в соответствии с программой Министерства обороны РФ «Санкт-Петербург — военно-научный и военно-промышленный центр страны» при поддержке администрации Санкт-Петербурга.

Проект памятного знака был разработан архитекторами архитектурной мастерской «ДАРСИ» совместно с военными архитекторами кафедры Военной архитектуры Военного инженерно-технического университета ВИТУ (Руководитель проекта, консультант командующего войсками Ленинградского военного округа В. Н. Филиппов. Архитекторы: доктора архитектуры М. А. Бунин и В. И. Мухин, кандидат архитектуры Е. Е. Лаврушин, архитекторы В. В. Смолин и В. Н. Головкин). Изготовлен «Балтийской строительной компанией» БСК.

Памятник князю Олегу Константиновичу 
29 сентября 2015 года был торжественно открыт и освящён памятник погибшему в 1914 году князю императорской крови Олегу Константиновичу, служившему в рядах лейб-гвардии Гусарского его величества полка. Установка памятника состоялась по инициативе Фонда Людвига Нобеля. Памятник был изготовлен под руководством члена Московского Союза художников Ярослава Бородин по модели, созданной в 1915 году скульптором, академиком В. В. Лишевым.

Церковный дом, церковно-приходская школа 
С 1997 по 2002 год длились судебные разбирательства, связанные с освобождением гаражно-строительным кооперативом территории собора. Для владельцев гаражей были устроены новые на другом месте.

В ноябре 2001 года на основании распоряжения губернатора Санкт-Петербурга началось проектирование двухэтажного нежилого здания площадью около 1000 квадратных метров и его строительство на освободившейся территории, проведённое в 2003 году «Балтийской строительной компанией». Здание использовалось для церковных служб и православной гимназии. В настоящее время в доме проводятся занятия церковно-приходской школы святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В начале 2011 года Управление Росреестра по Санкт-Петербургу отказало приходу в государственной регистрации права собственности на здание из-за отсутствия документов, подтверждающих строительство дома и его ввод в эксплуатацию. В 2012 году арбитражный суд удовлетворил иск о передаче здания церковно-причтового дома в собственность прихода.

В марте 2017 года на фронтоне здания был устроен керамический барельеф с изображением святых Кирилла и Мефодия.

Могила протоиерея Алексия Махонина 
В 1999 году к востоку от собора был погребён протоиерей Алексий Махонин (1914—1999), служивший в храме с 1996 года. Над могилой устроена гранитная плита. Территория огорожена невысокой оградой. Еженедельно, по субботам, на могиле служится лития.

Малый церковный дом 
К юго-востоку от площади находится дом с приёмной настоятеля собора (адрес: улица Огородная, дом 1). Здание было построено в середине XX века и принадлежало картонажной фабрике. Оно было передано собору в 1991 году, претерпело капитальный ремонт. Открыто в январе 1995 года. Первоначально (до 1998 года) в цокольной части проходили занятия воскресной школы. В настоящий момент приёмная представляет собой одноэтажное здание с мансардой и подвальными помещениями.

Софийский павильон 
К западу от малого церковного дома (по Артиллерийской улице) в 2014 году было выстроено здание павильона. В главном зале здания проводятся благотворительные акции, концерты, лекции. Главный вход в павильон оформлен портиком с изображением большого герба Царского Села.

Традиции 
Собор поддерживает традиции, присущие полковому храму. В настоящее время тесное сотрудничество связывает храм с расположенными в Пушкине военными учебными заведениями. Ежегодно в стенах и на территории собора совершаются молебны для военнослужащих и курсантов, принимается присяга.

Ежегодно на Рождество Христово развёртывается полевая кухня для всех желающих, а также устраивается вертеп с настоящими животными.

Факты 

В Екатерининском дворце до Великой Отечественной войны хранилась модель Софийского собора в Царском Селе, изготовленная в 1780-х годах. Она была изготовлена из дерева, холста и железа и расписана. После оккупации она исчезла. Неизвестно, является ли эта модель точной копией современного здания собора или это созданная по указанию Екатерины II копия первого проекта, переданная Императорскую Академию художеств.

В селе Стратилатовка (Каменка) Изюмского уезда Харьковской губернии в 1832 году полковник Иван Васильевич Малиновский (сын В. Ф. Малиновского) с матерью Анной Андреевной Самборской (дочь протоиерея А. А. Самборского) построили Софиевскую церковь — точную копию Царскосельского Софийского собора. Храм был уничтожен во время Великой Отечественной войны.

Ранее Павел I предполагал построить, подобный Софийскому, военный Екатерининский собор в Гатчине.

До этих планов по заказу Петра Петровича Коновницына в 1788—1798 годах в селе Каплуновка Богодуховского уезда Харьковской губернии была возведена церковь Рождества Пресвятой Богородицы «точно такой величины, какая была построена по плану придворного архитектора Камерона в городе Софии близ Царского Села».

Два настоятеля Софийского собора были членами Государственной думы Российской империи: протоиереи Митрофан Блажевич и Сергий Сырнев.

Приход

Приписные храмы 
К приходу Софийского собора приписаны храмы:

в Пушкине:
 Сергиевская церковь, бывшего лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка при Духовно-просветительском центре Царскосельского благочиния — действующая.
 Иулиановская церковь, бывшего лейб-гвардии Кирасирского его величества полка — восстанавливается, регулярно служатся молебны.
 Казанская церковь на Казанском кладбище — восстанавливается, действующая; кроме того, действует Никольская часовня, расположенная в колокольне
 Пантелеймоновская церковь при Городской больнице № 38 имени Н. А. Семашко — действующая
 Скорбященская церковь при бывшей общине Красного Креста — действующая
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы при бывшей Царскосельской гимназии — богослужения не проводятся
 Часовня Благовещения Пресвятой Богородицы на Кузьминском кладбище — действующая.
Некоторое время к собору был приписан планировавшийся к строительству Храм Архистратига Михаила и святого великомученика Георгия Победоносца на Царскосельском Братском кладбище героев Первой мировой войны. Планы были изменены, по данным на 2015 год предполагается восстановление деревянного храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

в Санкт-Петербурге:
 Часовня святителя Тихона Московского на Южном кладбище — действующая.
в Тосненском районе:
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери на церковном подворье в деревне Мыза (Поги) — действующая

Социальная деятельность прихода 
На подворье собора в Погах устроен Социальный дом (дом престарелых). Проект ведётся совместно с социологическим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета.

Примечания

Ссылки 
 Народный каталог православной архитектуры
 Фото собора
 Фото собора
 Сайт «Русские церкви»
 Энциклопедия Санкт-Петербурга

Литература 
 
 
 
 
 

Храмы Пушкинского благочиния (Санкт-Петербургская епархия)
Капитульные храмы орденов Российской империи
Царскосельские храмы
Пушкин
Пушкин
Здания и сооружения, заложенные в 1782 году
Храмы, построенные в 1788 году в России
Здания, спроектированные Чарльзом Камероном
Здания и сооружения, построенные в 1904 году в Санкт-Петербурге